SDOF – Single Degree Of Freedom:  sistemi ad un grado di libertà sismico. Come tali si definiscono quei sistemi nei quali la generica configurazione deformata è individuata da un solo parametro.
 SDOF – Semantic Depth of Field: termine utilizzato in fotografia, con cui si indica la messa a fuoco dei vari soggetti della foto, non in base alla loro distanza rispetto alla macchina fotografica, ma in funzione della loro rilevanza ai fini della foto.